Le nom Morganton peut désigner :
 Morganton (Géorgie)
 Morganton (Caroline du Nord)

Voir aussi